Skót függetlenségi háborúk
első: 1296 – 1328
második: 1332 – 1357
Amerikai függetlenségi háború, 1775 – 1783
Argentin függetlenségi háború, 1810 – 1818
Chilei függetlenségi háború, 1810 – 1826
Mexikói függetlenségi háború, 1810 – 1821
Perui függetlenségi háború, 1811 – 1824
Venezuelai függetlenségi háború, 1811 – 1823
Görög függetlenségi háború, 1821 – 1829
Bolíviai függetlenségi háború, 1824
Észt függetlenségi háború, 1919 – 1920
Ír függetlenségi háború, 1919 – 1921
Török függetlenségi háború, 1919 – 1923
Algériai függetlenségi háború, 1954 – 1962
Bangladesi függetlenségi háború, 1971
Horvát függetlenségi háború, 1991 – 1995
Szlovéniai tíznapos háború, 1991
Bosnyák függetlenségi háború, 1992 – 1995
Sealand Hercegség „függetlenségi háborúja”
Palesztina függetlenségi háborúi: Első intifáda: 1987 - 1990, Második intifáda: 2000 - 2006.